Autoritratto (c. 1550-62), dipinto conservato alla Gemäldegalerie di Berlino
 Autoritratto (c. 1560), dipinto conservato al Museo del Prado di Madrid
 un autoritratto (c 1562-1570), disegnato in gesso nero